Samuel Åkerhielm kan syfta på:

Samuel Lars Åkerhielm (1887–1976), en svensk generallöjtnant
Samuel Åkerhielm den äldre (1639–1702), en svensk diplomat och ämbetsman
Samuel Åkerhielm den yngre (1684–1768), ett svenskt riksråd och riksmarskalk